Izbica Kujawska (plaats), plaats in Polen
 Izbica Kujawska (gemeente), gemeente in Polen